Diaby ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulay Diaby (* 1991), malischer Fußballspieler
 Abou Diaby (* 1986), französischer Fußballspieler
 Alassane Diaby (* 1995), malischer Fußballspieler
 Ibrahima Diaby (* 1995), ivorischer Fußballspieler
 Karamba Diaby (* 1961), deutscher Bundestagsabgeordneter (SPD)
 Lamine Diaby-Fadiga (* 2001), französischer Fußballspieler
 Moussa Diaby (* 1999), französischer Fußballspieler
 Oumar Diaby (* 1990), französischer Fußballspieler
 Vacaby Diaby, ivorischer Fußballspieler
 Yadaly Diaby (* 2000), französisch-guineischer Fußballspieler